Le nom Lincolnton peut désigner deux villes américaines :
 Lincolnton en Caroline du Nord;
 Lincolnton en Géorgie.